Název The Song Remains the Same může mít:

album 
píseň 
film 
od skupiny Led Zeppelin